BHS kan syfta på: 

 BHS –  en skola i Borås, se Bibliotekshögskolan
 BHS – den tryckta utgåvan av den hebreiska texten till Gamla Testamentet, se Biblia Hebraica Stuttgartensia
 BHS – landskod i ISO 3166- för Bahamas